Джо́зеф Генри Диле́йни (; 25 июля 1945, Престон, Ланкашир, Англия — 16 августа 2022) — английский писатель, автор книг в жанре фэнтези и фантастики. Долгое время работал преподавателем английского языка в колледже, начав карьеру писателя лишь в конце 1990-х.

Биография 
Родился в 1945 году, в Престоне, графство Ланкашир, Англия. Он учился в престижной гимназии Regent House в Ньютаунардсе (Северная Ирландия), позднее закончил Ланкастерский университет.

Проработав некоторое время в качестве ученика инженера, Дилэйни решил стать учителем английского языка в Blackpool Sixth Form College, где он помог организовать факультет СМИ и кинематографии. Во время своего пребывания там он начал писать. Карьера писателя началась с выпуска эротического научно-фантастического триллера «Mercer’s Whore», написанного под псевдонимом J.K. Haderack. В конце концов, он добился своего наибольшего успеха после выхода серии романов «Ученик Ведьмака» (The Wardstone Chronicles /The Last Apprentice).

Большинство мест в книгах основаны на реальных местах в Ланкашире. Вдохновение на писателя часто исходило от местных историй и легенд о призраках.
Дилейни в конце концов ушёл из преподавания, чтобы посвятить написанию книг полный рабочий день. У него было трое детей и семь внуков. Он был прекрасным оратором на конференциях, библиотечных выставках и выставках в книжных магазинах.

Скончался Дилейни 16 августа 2022 года.

Литература 
Хроники Wardstone (Вселенная Ученика Ведьмака / Spook’s Universe / World of The Spook’s Apprentice):
 Ученик Ведьмака (Перепечатано в США как: Revenge of the Witch) — 2004
 Проклятие Ведьмака (Перепечатано в США как: Curse of the Bane) — 2005
 Секрет Ведьмака (Перепечатано в США как: Night of the Soul Stealer) 2006
 Битва Ведьмака (Перепечатано в США как: Attack of the Fiend) — 2007
 Ошибка Ведьмака (Перепечатано в США как: Wrath of the Bloodeye) — 2008
 Жертва Ведьмака (Перепечатано в США как: Clash of the Demons) — 2009
 Кошмар Ведьмака (Перепечатано в США как: Rise of the Huntress) — 2010
 Судьба Ведьмака (Перепечатано в США как: Rage of the Fallen) — 2011
 Ведьмак: Я Грималкин (Перепечатано в США как: Grimalkin, the witch assassin) — Октябрь 2011
 Кровь Ведьмака (Перепечатано в США как: Lure of the Dead)- июнь 2012
 Рассказ скользящего (Slither’s Tale [= Slither] (2012)
 Меня зовут Алиса / I Am Alice [= Alice] (2013)
 Месть Ведьмака / The Spook’s Revenge [= Fury of the Seventh Son] (2013) Хроники Starblade (Хроники звёздного меча)
 Ученица Ведьмака (A New Darkness (2014))
 Воскрешение Ведьмака (The Dark Army (2016))
 Предназначение Ведьмака (The Dark Assassin (2017))

Хроники «Арена 13»
 Арена 13 «Кровь» (На английском «Blood»)
 Арена 13 «Жертва» (На английском «Victim»)
 Арена 13 «Воин» (На английском «Warrior»)

Хроники «Изменённые»
 Изменённые. «Серебряные врата»
 Изменённые. «Сны о чудовищах»

Кинематограф 
 Экранизация романа «Ученик Ведьмака», получившая название «Седьмой сын», вышла на экраны 1 января 2015 года. Режиссёром фильма стал Сергей Бодров-старший, Томаса Уорда играет Бен Барнс, мастера Грегори — Джефф Бриджес, а ведьму — Джулианна Мур.

Примечания

Ссылки 
 Spooks Books
 Fantastic Fiction Author Page
 Author interview with FantasyBookReview.co.uk
 
 Joseph Delaney on the Encyclopedia
 Дилейни, Джозеф Ошибка Ведьмака на сайте «Лаборатория фантастики»
 https://fantlab.ru/work566720

Писатели Великобритании XX века
Английские писатели
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Великобритании
Писатели фэнтези Великобритании